Липова је насеље у Србији у општини Врњачка Бања у Рашком округу. Према попису из 2011. било је 985 становника.

Демографија 
У насељу Липова живи 780 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 40,3 година (39,8 код мушкараца и 40,8 код жена). У насељу има 346 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,76.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Насељена места у Врњачкој Бањи
Насељена места у Рашком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији